Résultats détaillés de l'édition 1997 du tournoi de tennis professionnel masculin de Monte-Carlo.

Faits marquants 
 Jim Courier est disqualifié lors de son match de double pour avoir juré et ensuite frappé la chaise de l'arbitre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Monte-Carlo
 Saison 1997 de l'ATP

Liens externes 
    Site officiel
 
 

ATP 1997
Sport à Monaco en 1997
Monte-Carlo
Tennis en avril 1997